Иоганн Кристоф А́делунг (; ,  — , ) — немецкий филолог, представитель немецкого Просвещения, сыграл огромную роль в нормализации и унификации немецкого литературного языка, труды Аделунга непосредственно предшествовали развитию в Германии научного языкознания.

Биография 
Родился 8 августа 1732 года в общине Шпантеков (недалеко от Анклама) в Померании в семье пастора Иоганна Пауля Аделунга (?—1759). Его мать Регина Софи, урожденная Лопер (?—1782), была дочерью пастора из соседнего Даберкова.

В 1752—1758 годах изучал евангелическую теологию в Галльском университете под руководством Баумгартена. В 1756 году Аделунг стал сооснователем местной масонской ложи «Philadelphia zu den drei goldenen Armen», и был первым секретарём ложи. Следовательно, в масоны он должен был быть принят раньше.

В 1758 году был назначен преподавателем евангелической гимназии в Эрфурте. В 1765 году переехал в Лейпциг, сотрудничал с лейпцигскими газетами и журналами, работал редактором и корректором, занимался переводами и самостоятельными историко-филологическими изысканиями. В 1782—1784 годах издавал «Журнал немецкого языка» (Magazin für die deutsche Sprache). В Лейпциге с 1774 года Аделунг сдал издавать свой грамматико-критический словарь Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart, благодаря которому он стал известен в научном мире. Он стал членом Немецкого общества в Мангейме в 1784 году, Немецкого общества в Лейпциге в 1785 году, иностранным членом Королевской прусской академии наук в 1787 году и членом Немецкого общества в Кёнигсберге в 1793 году.

В 1787 году получил в Дрездене место главного библиотекаря частной библиотеки курфюрста Саксонии Фридриха Августа I, которое и занимал до самой смерти. В 1793 году Аделунг также взял на себя обязанности библиотекаря в частной библиотеке курфюрста Фридриха Августа III.

Cкончался 10 сентября 1806 года в Дрездене.

Племянником И. К. Аделунга был поселившийся в России историк, археолог и библиограф, в дальнейшем член-корреспондент Петербургской Академии наук Фридрих Аделунг (1768—1843).

Научная деятельность 
В эссе «Опыт истории культуры человеческого рода» () (1782) развил данное им в «Грамматико-критическом словаре немецкого языка» просвещенческое определение культуры как деятельности по облагораживанию склонностей и способностей человека и народа, их самовоспитанию (точнее — само-образованию, приданию им идеального образа).

В труде «Митридат, или Всеобщее языкознание» (), первый том которого вышел в 1806 году, представлены языки и языковые системы мира на примере перевода «Отче наш» на почти 500 языков, диалектов и наречий (с более или менее подробными сведениями о каждом). Этот труд был предпринят с целью облегчить сравнение разных языков и установить их родство. Аделунг полагал, что таким образом можно выявить древнейшие корни слов. Тома II—IV этого труда были закончены и изданы учеником Аделунга Иоганном Северином Фатером в 1809—1817 годах.

Избранные труды 
 Glossarium manuale ad scriptores mediae et infimae latinitatis (1772—1784)
 Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart (1774—1786; 2-е изд. 1793—1801)
 Deutsche Sprachlehre für Schulen (1781)
 Umständliches Lehrgebäude der deutschen Sprache (1782)
 Ueber den deutschen Styl (1785—1786)
 Geschichte der menschlichen Narrheit, oder Lebensbeschreibungen berühmter Schwarzkünstler, Goldmacher, Teufelsbanner, Zeichen- und Liniendeuter, Schwärmer, Wahrsager, und anderer philosophischer Unholden (1785—1789)
 Kleines Wörterbuch für die Aussprache, Orthographie, Biegung und Ableitung (1788; 2-е изд. 1790).
 Anweisung zur Orthographie" (1788)
 Gallerie der neuen Propheten … und Revolutionsprediger (1799)
 Directorium diplomaticum (1802)
 Aelteste Geschichte der Deutschen, ihrer Sprache und Litteratur, bis zur Völkerwanderung (1806)
 Mithridates, oder allgemeine Sprachenkunde (1806—1817, с дополнениями Иоганна Северина Фатера)

 Примечания 

 Литература 
 на русском языке
 
 
 на других языках
 Strohbach M.'' Johann Christoph Adelung. Ein Beitrag zu seinem germanistischen Schaffen mit einer Bibliographie seines Gesamtwerkes. — Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1984. — (Studia Linguistica Germanica; 21)
 Sprаche und Kulturentwicklung im Blickfeld der deutschen Spätaufklärung. Der Beitrag J. Ch. Adelungs / Hrsg. von W. Bah­ner. B., 1984.

Ссылки 

 
 Johann Christoph Adelung

Выпускники Галле-Виттенбергского университета
Члены Прусской академии наук
Похороненные в Дрездене
Масоны XVIII века
Масоны XIX века
Масоны Германии
Германисты
Лексикографы
Библиотекари по алфавиту
Просветители